Essex kan henvise til:

Geogrifi 
 Essex, England, et grevskab (county) i England
 Essex, Connecticut, en by i staten Connecticut i USA
 Essex, Massachusetts – en by i staten Massachusetts i USA
 Essex, Vermont - en by i staten Vermont i USA

Andet 
 Essex A/S – en ejendomsinvesteringsvirksomhed fra Danmark
 Essex, en flygel- og klaver-serie af Steinway & Sons